Aldo Caponi, noto come Don Backy – cantautore, attore e scrittore italiano
 Alfio Caponi – politico, sindacalista e partigiano italiano
 Dino Caponi – pittore italiano
 Jacopo Caponi – giornalista e scrittore italiano
 Leonardo Caponi – giornalista, scrittore e politico italiano
 Linda Caponi – nuotatrice italiana